Ville-Marie hace referencia a varios artículos:

Lugares en Canadá
 Ville-Marie (ciudad), provincia de Quebec;
 Ville-Marie, nombre original del asentamiento que después sería la ciudad de Montreal.
 Distrito de Ville-Marie (Montreal)